Николай Николаевич Белобородов (род. 28 июня 1969 года, Батайск) — российский тренер по лёгкой атлетике, специализирующийся в подготовке метателей молота. Заслуженный тренер России.

Биография 
Николай Николаевич Белобородов родился 28 июня 1969 года в Батайске. Окончил школу № 4, а затем — педагогический институт Южного федерального университета.

Работал тренером в МБУ ДО ДЮСШ г. Батайска. Позже был тренером в ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России». С 2015 года работает старшим тренером группы метаний сборной команды России по лёгкой атлетике.

Наиболее известными спортсменами среди его воспитанников являются:
 Татьяна Белобородова (Лысенко) — двукратная чемпионка мира (2011, 2013), чемпионка Европы 2006 года;
 Екатерина Хороших — чемпионка Европы среди молодежи 2005 года;
 Евгений Айдамиров — чемпион мира среди юниоров 2006 года;
 Елена Ригерт (Прийма) — участница Олимпийских игр 2008 года, участница чемпионата мира 2007 года;
 Мария Беспалова — участница Олимпийских игр 2012 года, серебряный призёр чемпионата мира среди юношей 2003 года;
 Денис Лукьянов — многократный призёр чемпионатов России.

Семья 
В 2014 году женился на Татьяне Белобородовой (Лысенко), которую тренирует в метании молота с 17 лет. В 2015 году у них родился сын Макарий. Семья живёт в городе Жуковский Московской области.

Также у Белобородова есть сын от первого брака — Николай (род. 1997).

Награды звания 
 Почётное звание «Заслуженный тренер России».
 Орден Дружбы (2013).

Примечания

Ссылки 
 Профиль Н. Н. Белобородова на сайте Одноклассники

Тренеры России по лёгкой атлетике